Loris (South Carolina), een plaats in de VS
 Loris, een geslacht van halfapen (Slanke lori's)